Heimstiftung steht für
 Bremer Heimstiftung
 Evangelische Heimstiftung  Baden-Württemberg
 Evangelische Heimstiftung Pfalz 
 Heimstiftung Karlsruhe